HS Navarinon (1944) (ex HMS Echo), een Griekse torpedobootjager van de E-klasse
 HS Navarinon (1962) (ex USS Brown), een Griekse torpedobootjager van de Fletcherklasse
 HS Navarinon (1995) (ex Hr. Ms. Van Kinsbergen), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse.